Шакун Анатолій Дмитрович (* 1948) — радянський, український футболіст і тренер, майстер спорту СРСР.
 Шакун Василь Іванович (* 1947) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор.
 Шакун Лев Михайлович (1926—1996) — білоруський мовознавець. Доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи БРСР, лауреат Державної премії БРСР.
 Шакун Олександр Дмитрович (1952—2017) — український футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
 Шакун Тимофій Демидович (1906— ?) — директор Кам'янської МТС Кіровоградської (потім — Черкаської) області. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.